Matice slezská (etwa „Schlesische(r) Stiftung/Verein“) ist eine Kulturorganisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, historische, kulturelle und künstlerische Tradition von Mährisch-Schlesien zu erhalten und fördern.

Das Zentrum für die Organisation von kulturellen Aktionen ist das Heimatkundliche Areal in Dolní Lomná. Es handelt sich dabei um einen Komplex aus Holzbauten, die vor dreißig Jahren von den Mitgliedern erbaut wurden und in denen internationale folkloristische Veranstaltungen durchgeführt werden.

Weblinks 
 Matice slezská: „Pečujeme o zachování a rozvoj historických, kulturních, uměleckých a národních tradic Slezska.“
 Matice Slezká - Národopisný areál v Dolní Lomné

Organisation (Kultur)
Kulturelle Organisation (Tschechien)
Moravskoslezský kraj